Egyenesen át (Flatliners), 1990-es amerikai  film Joel Schumacher rendezésben
 Egyenesen át (Flatliners), 2017-es amerikai  film Niels Arden Oplev rendezésben